|-
| 73401 - || || 8 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73402 - || || 8 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73403 - || || 8 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73404 - || || 9 de juny, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 73405 - || || 2 de juny, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73406 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73407 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73408 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73409 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73410 - || || 7 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73411 - || || 7 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73412 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73413 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73414 - || || 3 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73415 - || || 3 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73416 - || || 8 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73417 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73418 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73419 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73420 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73421 - || || 7 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73422 - || || 7 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73423 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73424 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73425 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73426 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73427 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73428 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73429 - || || 13 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73430 - || || 12 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73431 - || || 14 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73432 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73433 - || || 11 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73434 - || || 14 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73435 - || 2002 MS || 18 de juny, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 73436 - || || 16 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73437 - || || 16 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73438 - || || 17 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73439 - || || 17 de juny, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73440 - || || 29 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73441 - || || 30 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73442 Feruglio || || 10 de juliol, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 73443 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73444 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73445 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73446 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73447 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73448 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73449 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73450 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73451 - || || 6 de juliol, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73452 - || || 13 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73453 Ninomanfredi || || 13 de juliol, 2002 || Campo Catino || G. Masi, F. Mallia
|-
| 73454 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73455 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73456 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73457 - || || 12 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73458 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73459 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73460 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73461 - || || 14 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73462 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73463 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73464 - || || 5 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73465 Buonanno || || 10 de juliol, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 73466 - || || 20 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73467 - || || 20 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73468 - || || 18 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73469 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73470 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73471 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73472 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73473 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73474 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73475 - || || 5 d'agost, 2002 || El Centro || El Centro
|-
| 73476 - || || 4 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73477 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73478 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73479 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73480 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73481 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73482 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73483 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73484 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73485 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73486 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73487 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73488 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73489 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73490 - || || 12 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73491 Robmatson || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 73492 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73493 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73494 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73495 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73496 - || || 4 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73497 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73498 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73499 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73500 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
3